(« l'homme sur la lune » en français, allusion à l'alunissage) peut désigner :

Cinéma 
 Man on the Moon, un film anglo-germano-américano-japonais, réalisé par Miloš Forman et sorti en 1999.

Musique 
 Man on the Moon, une chanson du groupe rock alternatif R.E.M. sortie en 1992 sur l'album Automatic for the People
 Man on the Moon, un opéra télévisé de Jonathan Dove et Nicholas Wright sur l'alunissage d'Apollo 11.
 Man on the Moon, une comédie musicale de 1975 écrite par John Phillips et mise en scène par Paul Morrissey
 Man on the Moon, une trilogie d'albums du rappeur américain Kid Cudi composée de :
 Man on the Moon: The End of Day (2009)
 Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager (2010)
 Man on the Moon III: The Chosen (2020)

Littérature 
 Man on the Moon, un livre pour enfants de Simon Bartram publié en 2002

Voir aussi